Seleção Brasileira é o nome que refere à equipe que representa o Brasil em um determinado esporte. Para cada esporte, a Seleção Brasileira é formada pela seleção de jogadores profissionais e naturalizados brasileiros, geralmente a critério do técnico.

a Seleção Brasileira de Basquetebol Masculino
a Seleção Brasileira de Basquetebol Feminino.
a de Beisebol Masculino
a Seleção Brasileira de Futebol Feminino
a Seleção Brasileira de Futebol
a Seleção Brasileira de Futebol Americano
a Seleção Brasileira de Futebol de Areia Masculino
a Seleção Brasileira de Futsal Feminino
a Seleção Brasileira de Futsal Masculino
a Seleção Brasileira de Ginástica Artística Feminina
a Seleção Brasileira de Judô
a Seleção Brasileira de Rugby Union
a Seleção Brasileira de Rugby Sevens Masculino
a Seleção Brasileira de Rugby Sevens Feminino
a Seleção Brasileira de Rugby de Praia
a Seleção Brasileira Feminina de Voleibol
a Seleção Brasileira Masculina de Voleibol

 
Selecao Brasileira